Уотерман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Уотерман, Джоуэл (род. 1996) — канадский футболист.
 Уотерман, Дэниэла (род. 1985) — английская регбистка.
 Уотерман, Роберт (1826—1891) — американский политик, 17-й губернатор Калифорнии.
 Уотерман, Сесилио (род. 1991) — панамский футболист.
 Уотерман, Деннис (1948—2022) — британский актёр и певец.

См. также 
 Stock, Aitken & Waterman — британское трио продюсеров-авторов песен.
 Премия Алана Уотермана — награда, которой Национальный научный фонд США отмечает молодых учёных.